Морской десант — группировка сил морской пехоты и сухопутных войск для высадки на защищаемый противником участок побережья.
 «Морской десант» — одно из конкурсных состязаний «Армейских международных игр».